İsmet Vehit Güney (en letras griegas: Ισμέτ Βεχίτ Γκιουνέ, n.Limasol, 15 de julio de 1923-Nicosia, 23 de junio de 2009) fue un artista turcochipriota conocido por diseñar la bandera (elegida por Makarios III en 1960), el escudo y la libra chipriotas. 
Comenzó a dibujar cuando era estudiante en secundaria. Tras graduarse en magisterio en 1948, dio clases de Historia del Arte en Nicosia. 

En 1956, conoció al artista Ibrahim Çallı con el que trabajó hasta 1960.

Participó en varias colecciones colectivas y en solitario y en 1967 consiguió una beca para estudiar en la Universidad de la Reina de Belfast.

Al final de su vida, trabajó en gráficas y separación cromática. Falleció de cáncer a los 85 años.

Notas 

Pintores de Chipre
Pintores del siglo XX
Pintores del siglo XXI
Fallecidos por cáncer en Chipre
Diseñadores de banderas
Turcochipriotas